Кови́льненський сільський округ (, ) — адміністративна одиниця у складі Єсільського району Акмолинської області Казахстану. Адміністративний центр та єдиний населений пункт — село Ковильне.

Населення — 523 особи (2009; 637 в 1999, 637 у 1989).

Станом на 1989 рік існувала Ковильна сільська рада (селища Ковильне-1, Ковильне-2). Пізніше селища були об'єднані у село Ковильне.

Склад 
До складу округу входять такі населені пункти:

Примітки 

Сільські округи Єсільського району (Акмолинська область)